

Zestawienie wszystkich rozegranych meczów 
 Kliknięcie na wynik powoduje przejście do opisu danego spotkania.

Drużyna gospodarzy jest wymieniona po lewej stronie tabeli
Kolory: Niebieski = wygrana gospodarzy; Biały = remis; Czerwony = zwycięstwo gości.

Runda jesienna (17 lipca – 21 grudnia)

1. kolejka (17 lipca – 20 lipca)

2. kolejka (24 lipca – 27 lipca)

3. kolejka (31 lipca – 3 sierpnia)

4. kolejka (7 sierpnia – 10 sierpnia)

5. kolejka (14 sierpnia – 17 sierpnia)

6. kolejka (21 sierpnia – 24 sierpnia)

7. kolejka (28 sierpnia – 30 sierpnia)

8. kolejka (11 września – 14 września)

9. kolejka (18 września – 21 września)

10. kolejka (25 września – 28 września)

11. kolejka (2 października – 4 października)

12. kolejka (16 października – 19 października)

13. kolejka (23 października – 26 października)

14. kolejka (30 października – 2 listopada)

15. kolejka (6 listopada – 8 listopada)

16. kolejka (20 listopada – 23 listopada)

17. kolejka (27 listopada – 29 listopada)

18. kolejka (1 grudnia – 2 grudnia)

19. kolejka (4 grudnia – 7 grudnia)

20. kolejka (11 grudnia – 14 grudnia)

21. kolejka (18 grudnia – 21 grudnia)

Runda wiosenna (12 lutego – 9 kwietnia)

22. kolejka (12 lutego – 15 lutego)

23. kolejka (19 lutego – 22 lutego)

24. kolejka (26 lutego – 28 lutego)

25. kolejka (1 marca – 2 marca)

26. kolejka (4 marca – 7 marca)

27. kolejka (11 marca – 14 marca)

28. kolejka (18 marca – 20 marca)

29. kolejka (1 kwietnia – 4 kwietnia)

30. kolejka (9 kwietnia)

Uwagi

Przypisy 

Pierwszy poziom rozgrywek piłkarskich w Polsce - wyniki spotkań
Ekstraklasa w piłce nożnej (2015/2016)